Ferdinand Philippe du Bois de Nevele
 Ferdinand Carolus du Bois de Nevele